Speculum (signifiant miroir en latin), et son pluriel specula, peuvent faire référence à :

Un spéculum, un outil médical,
 Speculum, un genre littéraire,
 , un alliage de cuivre et d'étain,
Speculum, une sorte de papillon
 Ophrys miroir, une espèce d'orchidées.

Œuvres 
Speculum mentis, expression latine signifiant « miroir de l'âme »,
, une publication de la Medieval Academy of America,
Speculum, une chanson d'Adema tirée de l'album .

Voir aussi 
Spiculum, une arme romaine.